Konfliktsimulation bezeichnet

 Konfliktsimulation (Brettspiel), eine Gattung von Brettspielen, die militärische Konflikte simulieren
 Rollenspiel (Simulation), eine sozialpsychologische Methode zum Umgang mit Konflikten
 militärisches Planspiel, eine vom Militär und in der Friedensforschung genutzte Methode zur Simulation und Analyse von Konflikten und zur Ausbildung